Casaletto je součást názvu více obcí v Itálii:

 Casaletto Ceredano – obec v provincii Cremona
 Casaletto di Sopra – obec v provincii Cremona
 Casaletto Lodigiano – obec v provincii Lodi
 Casaletto Spartano – obec v provincii Salerno
 Casaletto Vaprio – obec v provincii Cremona

Externí odkazy